66 км — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги в городском округе Чехов Московской области.

Названа по расстоянию от станции Москва-Курская. Относится к 8 тарифной зоне.

Время движения от Курского вокзала Москвы — около 1 часа 25 мин., от Московского вокзала в Туле — примерно 2 часа 15 мин.

На остановочном пункте 2 платформы, 2 пути, оба электрифицированы. На обеих платформах расположены павильоны. Билетная касса не работает. На западной стороне от платформы расположены деревня Ивачково и СНТ «Мечта». В юго-западной стороне — СНТ «Машиностроитель». С восточной стороны — СНТ «Полёт-1», СНТ «Полёт-3», СНТ «Автомобилист», деревни Детково, Масловка и Красные Холмы.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Чехов